Dixi — популярний латинський вираз, що буквально перекладається як «Я все сказав». Його використання зазвичай означає «Я сказав все, що я мав сказати, і аргументи встановлені»
 Dixi — компанія, що випускає портативні туалети
 Dixi — колишня марка історично відомого німецького виробника автомобілів Automobilwerk Eisenach
 DIXI — акронім для космічного апарата «Deep Impact Extended Investigation», частини програми дослідження космосу EPOXI
 Dixi — рок-гурт з Санта-Крус-де-ла-Сьєрра, Болівія, що сформувався після розпаду гурту Trilogía